Карта (от  — бумага) — многозначный термин.

Разновидности карт 
 Карта пространства (местности)
 Географическая карта
 Геологическая карта
 Ландшафтная карта
 Морская навигационная карта
 Бортовая космонавигационная карта
 Топографическая карта
 Спортивная карта
 Цифровая карта
 Электронная карта
 Карта звёздного неба
 
 Картинка
 Картина

Колода карт
 Игральные карты
 Карты Таро
 Карточная игра
 Коллекционная карточная игра

Пластиковая карта
 Банковская платёжная карта
 Медицинская карта
 Смарт-карта
 Дисконтная карта
 Сим-карта
 Грин-карта

Прочие карты
 Карта — понятие математики (см.: Карта и Атлас).
 Карта — понятие из психологии (см.: Диаграмма связей).
 Семантическая карта — см.: Семантическая сеть.
 Натальная карта в астрологии
 Карта (, ) — в ряде тюркских языков — толстая (конская) кишка, вывернутая наизнанку (жиром внутрь), а также блюда с использованием такой кишки.
 Карта вин (винная карта) — прейскурант вин в ресторане
Компьютерные техника и игры
 Карта флеш-памяти (флеш-карта) — см.: Флеш-память.
 Печатная плата (например, видеокарта — электронный модуль компьютера, предназначенный для генерации видеосигнала (видеоизображения))
 Уровень (компьютерные игры)

Персоналии 
 Карта, Мария (1934—1994) — итальянская певица и актриса.
 Карта, Марко (род. 1985) — итальянский певец.

См. также